65-я церемония вручения наград премии BAFTA
12 февраля 2012

Лучший фильм: 
Артист 
The Artist

Лучший британский фильм: 
Шпион, выйди вон! 
Tinker Tailor Soldier Spy

Лучший неанглоязычный фильм: 
Кожа, в которой я живу 
La piel que habito

< 64-я Церемонии вручения 66-я >

65-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 2011 год состоялась 12 февраля 2012 года, в Королевском театре Ковент-Гарден, в Лондоне. Ведущим церемонии стал актер и комик Стивен Фрай. Почётной статуэтки «за жизненные достоинства» удостоился режиссёр Мартин Скорсезе и актёр Джон Хёрт.

17 января 2012 года Дэниел Рэдклифф и Холлидей Грейнджер объявили имена номинантов премии в 24 категориях.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/общее количество номинаций:
 7/12: «Артист»
 2/11: «Шпион, выйди вон!»
 2/9: «Хранитель времени»
 0/6: «7 дней и ночей с Мэрилин»
 1/5: «Прислуга» 0/5: «Боевой конь»
 0/4: «Драйв» / 2/4: «Железная леди» / 1/4: «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»
Здесь приведён полный список лауреатов и номинантов премии.

Основные категории

Другие категории

Специальная награда 
Специальная награда BAFTA Academy Fellowship Award c формулировкой «за жизненные достоинства» вручена американскому кинорежиссёру Мартину Скорсезе.

См. также 
 Оскар 2012 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Золотой глобус 2012 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 Премия Гильдии киноактёров США 2012 (премия Гильдии киноактёров США)
 Золотая малина 2012 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
События 12 февраля
Февраль 2012 года
Кинопремии 2012 года
2012 год в Великобритании